Andělska Horá är ett berg i Tjeckien.   Det ligger i regionen Karlovy Vary, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Prag. Toppen på Andělska Horá är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Andělska Horá är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Vysoká pláň,  meter över havet,  km öster om Andělska Horá. Runt Andělska Horá är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karlovy Vary,  km väster om Andělska Horá. Omgivningarna runt Andělska Horá är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Karlovy Vary (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre